Misura per misura (Measure for Measure) – commedia di William Shakespeare scritta nel 1603
Measure for Measure – film del 1909
Measure for Measure – album degli Icehouse del 1986